Podestà (ou podestat en français) : titre donné à partir du Moyen Âge au premier magistrat de certaines villes d'Italie ou du sud de la France. Du latin potestas ("pouvoir"), il désigne selon les époques le bailli, le gouverneur, le maire voire le préfet (sous Mussolini, par ex.).

Personnalités 
 Giovanni Battista Podestà (1895-1976), artiste italien ;
 John Podesta (1949-), chef de cabinet de Bill Clinton à la Maison-Blanche de 1998 à 2001.
 Olivier Podestà, chanteur et comédien français ;
 Rossana Podestà (1934-2013), comédienne italienne.

Géographie 
 L'île fantôme Podesta dans l'océan Pacifique.
 La calanque de Podestat est une crique au sud de Marseille.

Notes